Die Western & Southern Financial Group Women’s Open 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Mason (Ohio) bei Cincinnati. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 14. bis 22. August 2004 statt.

Im Einzel gewann Lindsay Davenport gegen Wera Swonarjowa mit 6:3 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Jill Craybas / Marlene Weingärtner mit 7:5 und 7:62 gegen Emmanuelle Gagliardi / Anna-Lena Grönefeld.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Western & Southern Financial Group Women’s Open 2004 fand vom 14. bis 16. August 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Mason (Ohio)